Лига Европы УЕФА 2013/14 — 43-й розыгрыш ежегодного клубного турнира в европейском футболе и 5-й розыгрыш под названием Лига Европы УЕФА. Финальный матч состоялся в 14 мая 2014 года, на стадионе «Ювентус» в Турине, Италия. В нём встретились «Севилья» из одноименного города и лиссабонская «Бенфика».

Распределение команд 
В розыгрыше Лиги Европы УЕФА 2013/14 участвуют 192 команды из 53-х из 54-х ассоциаций, входящих в УЕФА (исключением является Гибралтар, который должен начать участвовать в турнире с сезона 2014/2015 после того, как был признан членом УЕФА в мае 2013 года). В соответствии с местом в рейтинге УЕФА по состоянию на конец еврокубкового сезона 2011/12 от каждой ассоциации в турнире приняли участие определённое количество команд:
 Ассоциации, занявшие места с 1 по 6: 3 команды;
 Ассоциации, занявшие места с 7 по 9: 4 команды;
 Ассоциации, занявшие места с 10 по 52 (исключая Лихтенштейн, 41 ассоциация): 3 команды;
 Ассоциации, занявшие места с 52 по 53: 2 команды;
 Ассоциация Лихтенштейна: 1 команда;
 3 команды из стран, занявших первые места в рейтинге Fair Play.
Помимо них в розыгрыше участвуют:
 15 команд, проигравших в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА;
 10 команд, проигравших в четвёртом отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА;
 8 команд, занявших третьи места в групповом раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Рейтинг ассоциаций

Распределение команд по этапам 
С учётом сдвигов, вызванных победой «Челси» в Лиге Европы 2012/2013, распределение команд по этапам следующее:

Первый отборочный раунд
 19 обладателей кубков из ассоциаций с 35 по 53 место
 25 серебряных призёров из ассоциаций с 28 по 53 место (исключая Лихтенштейн)
 29 бронзовых призёров из ассоциаций с 22 по 51 место (исключая Лихтенштейн)
 3 клуба-победителя рейтинга «Fair Play»

Второй отборочный раунд
 15 обладателей кубков из ассоциаций с 20 по 34 место
 12 серебряных призёров из ассоциаций с 16 по 27 место
 6 бронзовых призёров из ассоциаций с 16 по 21 место
 6 клубов, занявших четвёртые места в ассоциациях с 10 по 15 место
 3 клуба, занявшие пятые места в ассоциациях с 7 по 9 место
 38 победителей первого квалификационного раунда

Третий отборочный раунд
 3 обладателя кубков из ассоциаций, занявших места с 17 по 19
 6 бронзовых призёров из ассоциаций с 10 по 15 место
 3 клуба, занявшие четвёртые места в ассоциациях с 7 по 9 место
 3 клуба, занявшие пятые места в ассоциациях с 4 по 6 место
 3 клуба, занявшие шестые места в ассоциациях с 1 по 3 место
 Англия и Франция вместо команд, занявших шестое и пятое места соответственно заявляют Обладателя Кубка Лиги
 40 победителей второго квалификационного раунда

Раунд плей-офф
 9 обладателей кубков из ассоциаций, занявших с 8 по 16 место
 3 бронзовых призёра из ассоциаций с 7 по 9 место
 3 клуба, занявшие четвёртые места в ассоциациях с 4 по 6 место
 3 клуба, занявшие пятые места в ассоциациях с 1 по 3 место
 29 победителей третьего квалификационного раунда
 15 клубов, выбывших после третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА

Групповой этап
 7 обладателей кубков из ассоциаций, занявших с 1 по 7 место
 31 победитель квалификационного раунда плей-офф
 10 клубов, выбывших после четвёртого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА
 Победитель Лиги Европы УЕФА в 2013 квалифицировался через национальный чемпионат в Лигу чемпионов УЕФА, поэтому обладатель Кубка России начнёт своё выступление с группового этапа.

Плей-офф
 24 команды, занявшие первые два места в групповом этапе
 8 команд, занявших третьи места в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА

Примечание 

Победитель предыдущего розыгрыша «Челси» квалифицировался в Лигу чемпионов через национальный чемпионат и тем самым освободил место в групповом этапе Лиги Европы. Из-за этого в сетке старта участников турнира произошли следующие изменения:
 обладатель кубка ассоциации с местом 7 (Россия) начал участие с группового этапа
 обладатель кубка ассоциации с местом 16 (Кипр) начал участие с раунда плей-офф
 обладатель кубка ассоциации с местом 19 (Чехия) начал участие с третьего квалификационного раунда
 обладатели кубков ассоциаций с местами 33 и 34 (Ирландия и Словения) начали участие со второго квалификационного раунда

Участники 
Основная статья: Лига Европы УЕФА 2013/2014 (составы)

Подписи в скобках показывают, как каждая команда отобралась для своего начального раунда:
 ДП: Действующий победитель
 ОК: Обладатель кубка
 ФК: Финалист кубка
 КЛ: Обладатель кубка лиги
 N-й: Место в чемпионате (для отборочного турнира для еврокубков в конце сезона указано место в этом турнире)
 ФП: Фейр-плей
 ЛЧ: Перешёл из Лиги чемпионов
 ГР: Команда, занявшая третье место на групповом этапе
 П-О: Команда, проигравшая в раунде плей-офф
 О3: Команда, проигравшая в третьем отборочном раунде

Второй квалификационный раунд 
Во втором квалификационном раунде участвуют 80 команд. К 42-м командам, начинающим выступления с этого раунда, присоединятся 38 победителей первого квалификационного раунда.

Первые матчи прошли 16—18 июля, ответные — 25 июля 2013 года.

|}

Третий квалификационный раунд 
В третьем квалификационном раунде участвуют 58 команд. К 18 командам, стартующим с этого раунда присоединятся 40 победителей второго квалификационного раунда.
Жеребьёвка состоялась 19 июля 2013 года. Первые матчи пройдут 1 августа, ответные 8 августа 2013 года.

|}

Раунд плей-офф 
Первые матчи прошли 22 августа, ответные 29 августа 2013 года. Жеребьёвка состоялась 9 августа.

|}

* 4 августа 2013 года «Металлист» Харьков был дисквалифицирован УЕФА из-за участия в договорных матчах. УЕФА решил заменить «Металлист» в плей-офф Лиги чемпионов клубом ПАОК, который был побеждён «Металлистом» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Таким образом, «Маккаби» Тель-Авив, противник ПАОК в Лиге Европы, квалифицировался непосредственно в групповой этап.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Группа I

Группа J

Группа K

Группа L

Плей-офф

Сетка турнира

1/16 финала 
Первые матчи прошли 20 февраля, ответные 27 февраля.

|}

1/8 финала 
Первые матчи прошли 13 марта, ответные 20 марта.

|}

1/4 финала 
Первые матчи прошли 3 апреля, а ответные — 10 апреля.

|}

1/2 финала 
Первые матчи прошли 24 апреля, ответные — 1 мая.

|}

Финал 

Финальный матч состоялся 14 мая 2014 года на «Ювентус Стэдиум» в Турине, Италия.

Лучшие бомбардиры

Основной турнир

Квалификация и раунд плей-офф

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2013/2014
 УЕФА

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Обзоры матчей Лиги Европы 2014

Лига Европы УЕФА 2013/2014
2013/2014